Die Diamond Nine / Dynamic Billard Austrian Open 2015 waren das 138. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 30. Juli bis 1. August 2015 im Alpina Sport und Wellnesshotel in St. Johann im Pongau in Österreich statt, wo wenige Tage zuvor auch die Jugend-Europameisterschaft ausgetragen wurde.

Der Niederländer Niels Feijen gewann das Turnier durch einen 9:7-Sieg im Finale gegen den Deutschen Joshua Filler. Den dritten Platz belegten Francisco Díaz-Pizarro und Sebastian Ludwig.
Titelverteidiger Denis Grabe schied bereits in der Vorrunde aus.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Dynamic Austria Open 2015 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

138
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in St. Johann im Pongau